The Offspring Collection — бокс-сет американського панк-рок гурта The Offspring, виданий 4 серпня 1999 року. Включав 4 диски з синглами гурту: Come Out and Play, Self Esteem, Gotta Get Away та Pretty Fly (For a White Guy). Крім дисків до видання входив стикер, тимчасове тату з написом «31», футболка розміру XL з написом Pretty fly спереду та Offspring 31 ззаду. Слід зазначити, що цей бокс-сет не був офіційним релізом гурту.

Список треків

Come Out and Play

"Self Esteem"

Gotta Get Away

Pretty Fly (for a White Guy)

Учасники

The Offspring
 Декстер Холланд — вокал
 Кевін «Нудлз» Вассерман — гітара
 Грег К. — бас-гітара, бек-вокал
 Рон Уелті — ударні

Примітки 

Альбоми The Offspring
Музичні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми